Карта́л () — заливное озеро в Ренийском районе Одесской области Украины, в низовьях реки Дунай.

23 ноября 1995 года озеру Картал был присвоен статус водно-болотного угодья международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией. Озеро и его береговая линия входят в заказник Озеро Картал с общей площадью 2141,2 га, созданного 10 сентября 2019 года

География 
Озеро Картал расположено в пойме реки Дунай между южной оконечностью озера Кагул и западной частью озера Кугурлуй. Оно соединяется с Дунаем через каналы Орловский и Прорва, а с южной частью озера Кугурлуй — через протоку Тобачелло. Бассейн Картала, кроме непосредственно озера Картал, включает в себя два основных локальных водоёма: Дервент и Градешка, и гирло Картал. В засушливые годы Дервент и Градешка зарастают гидрофитной растительностью в местах соединения с Карталом.

Берега озера низинные, заболоченные, заросшие камышом. Вдоль берегов возведены дамбы. Дно ровное, заиленное.

Питание озера происходит, в основном, благодаря водообмену с Дунаем по шлюзованным каналам.

Флора и фауна 
На мелководье озера Картал распространены камыш, куга озерная, глубже — водоросли и прочая водная растительность. На его берегах находятся места гнездования птиц, таких как озёрная крачка. В озере осуществляется рыборазведение, в частности толстолобика, белого амура, сазана.

Литература 
 «Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима». — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Ленинград, «Гидрометеоиздат», 1978. — 490 с., стр. 486.

См. также 
 Украинские придунайские озёра

Примечания 

Озёра Одесской области
Бассейн Дуная
Рамсарские угодья Украины
Ренийский район